SUST peut faire référence à :
Service d'enquête suisse sur les accidents (Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle)
Shahjalal University of Science and Technology